Димитър (Диме) Лепавцов или Лепавец е български възрожденски общественик.

Биография 
Роден е в Прилеп, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия български род Лепавцови. Диме Лепавцов е деен член на Прилепската българска община. Участник е в борбите на общината за самостоятелна църква и българско училище. Лепавцов е един от водачите на изгонването на гъркоманите от църквата „Благовещение Богородично“. В 1871 година участва в Първия църковно-народен събор в Цариград.

След 1878 година Лепавцов емигрира със семейството си в новосъздаденото Княжество България, където заедно със зет си Никола Кондов основава тютюнева фабрика „Македония“.

Синът на Лепавцов Спас Лепавцов е деец на македонската емиграция, а внук му Димитър Лепавцов е поет.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Родени в Прилеп
Членове на Прилепската българска община
Български предприемачи от Македония
Димитър